

Cinema 
Il pomo di Adamo (In the Mood) – film del 1987 diretto da Phil Alden Robinson

Musica 
 In the Mood –  brano musicale portato al successo da Glenn Miller nel 1939
 In the Mood – album a nome The Mariachi Brass! Featuring Chet Baker del 1967
 In the Mood – singolo dei Rush del 1974, dall'album Rush
 In the Mood – singolo di Robert Plant del 1983, dall'album The Principle of Moments
 In the Mood – EP degli Heaven's Gate del 1997
 In the Mood – traccia dell'album To My Surprise dei To My Surprise del 2003